Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12 и 15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 25 легкоатлеток.

 Результат украинки Анны Мищенко был аннулирован из-за допинговой дисквалификации. В 2016 году на основании показателей биологического паспорта все результаты спортсменки с 28 июня 2012 года были признаны недействительными.
 Результат турецкой бегуньи Гамзе Булут был аннулирован из-за допинговой дисквалификации. В 2017 году на основании показателей биологического паспорта все результаты спортсменки с 20 июля 2011 года были признаны недействительными.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 15 августа 2014 года. Фаворитками являлись две спортсменки, рождённые в Эфиопии, но получавшие гражданство европейских стран: лидер мирового сезона Сифан Хассан из Нидерландов и действующая чемпионка мира Абеба Арегави, представляющая Швецию. Великолепно проводившая 2014 год Хассан закономерно победила, финишным ускорением оставив Арегави с серебром.

Примечания

Ссылки 
 

бег